Zawady Małe ist der Name folgender Orte in Polen:

 Zawady Małe (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938 Klein Sawadden, 1938 bis 1945 Kleinschwalgenort, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen)
 Zawady Małe (Ostróda), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Königswiese, Kreis Osterode, Ostpreußen)